De achtste etappe van de Ronde van Spanje 2011 werd verreden op 27 augustus. Het was een lichte bergrit over 177,3 kilometer van Talavera de la Reina naar San Lorenzo de El Escorial.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

08